Dubowe (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dubowe, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Dubowe (Blysnjuky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka, siehe Dubowe (Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Dubowe (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Dubowe (Werchnjodniprowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Zarytschanka, siehe Dubowe (Zarytschanka)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka, siehe Dubowe (Baryschiwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja, siehe Dubowe (Schtschastja)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Okny, siehe Dubowe (Okny)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Dubowe (Chorol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Dubowe (Polohy)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Dubowe (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Dubowe (Kowel)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Schachtarsk, siehe Dubowe (Schachtarsk)

Siehe auch:
 Dubowoje (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung
 Duby (Begriffsklärungsseite)